Léto může být:

Základní význam
léto – roční období
babí léto – teplé období nastávající někdy v pozdním létě nebo začátkem podzimu
 Indiánské léto (období) – teplé období na konci podzimu v Severní Americe
pozdní léto, ekologické roční období
 rok – kalendářní období

V kultuře

filmy
 Indiánské léto (film), český film z roku 1995
 Léto (film, 1948), československý film režiséra K. M. Walló podle předlohy Fráni Šrámka z roku 1948
 Léto (film, 2008), německý film pro mládež režiséra Mika Marzuka z roku 2008
 Léto (film, 2015), francouzský film režisérky Catherine Corsini z roku 2015
 Léto (film, 2016), francouzský krátkometrážní film režiséra Ronnyho Trockera z roku 2016
 Léto (film, 2018), ruský film režiséra Kirilla Serebrennikova z roku 2018
 Léto s kovbojem, československý film z roku 1976
 Ohnivé léto, český film z roku 1939
 Osudové léto, německo-americký film z roku 2002
 Rozmarné léto (film), československý film z roku 1967 režiséra Jiřího Menzela natočený na motivy stejnojmenné knihy

televizní filmy a seriály
Kalifornské léto, americký televizní seriál z let 2004-2005

knihy
Léto (román), psychologický román americké spisovatelky Edith Whartonové z roku 1917
Pozdní léto, výchovný vývojový román Adalberta Stiftera z roku 1857
Rozmarné léto, humoristická novela Vladislava Vančury

Jiné významy
indiánské léto – více různých významů
milostivé léto – biblický pojem

Související články 
Jared Leto – americký herec a zpěvák